Die Schlange steht für:

Märchen:
 Die Schlange (Giambattista Basile) (Lo serpe), Märchen in der Sammlung Pentamerone von Giambattista Basile (1634/1636)
 Die Schlange, Märchen in der Sammlung Kinder- und Hausmärchen aus Süddeutschland von Ignaz und Josef Zingerle (1854), siehe Siebenhaut
 Die Schlange (Bladé), Märchen von Jean-François Bladé
 Die Schlange (Grundtvig), Märchen von Svend Grundtvig
 Die Schlange (Hahn), Märchen von Johann Georg von Hahn
 Die Schlange (Megas), Märchen von Georgios A. Megas

Film und Fernsehen:
 Die Schlange (1963) (L'Accident), französischer Film von Edmond T. Gréville
 Die Schlange (1965) (Ormen), schwedischer Film von Hans Abramson
 Die Schlange (1973) (Le Serpent), französischer Film von Henri Verneuil
 Die Schlange (2007), französischer Film von Eric Barbier
 Die Schlange (2021) (The Serpent), britische Fernsehserie von Hans Herbots und Tom Shankland

Sonstiges:
 Die Schlange (Heyse), Ballade von Paul Heyse
 Die Schlange (Spillane), Kriminalroman von Mickey Spillane
 Die Schlange, ein terrassenförmig angelegtes Wohngebäudeband über einem Autobahnabschnitt in Berlin-Wilmersdorf